LVI steht für:
 Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie
 Flughafen Livingstone (IATA-Code), Sambia

Abkürzung